L’Espitalet ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Lhospitalet, Gemeinde im Département Lot
 L’Hospitalet, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 L’Hospitalet-du-Larzac, Gemeinde im Département Aveyron (L’Espitalet de Marzac)
 L’Hospitalet-près-l’Andorre, Gemeinde im Départment Ariège